Arsenurinae é uma subfamília de Saturniidae, exclusivamente Neotropical.

Lepidoptera
Saturniidae